Серге́й Вячесла́вович Ерми́лов (13 ноября 1976 года, ) — российский лыжник, четырёхкратный чемпион Сурдлимпийских игр, чемпион мира. Заслуженный мастер спорта России.

Награды и звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 апреля 2015 года) — за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне и высокие спортивные достижения на XVIII Сурдлимпийских зимних играх 2015 года..

Примечания

Ссылки 
 Сергей Ермилов — профиль на сайте Международной федерации спорта глухих
 Сергей Ермилов  — профиль на сайте БУ ХМАО «ЦАС»

Лыжники России
Чемпионы Сурдлимпийских игр от России
Чемпионы зимних Сурдлимпийских игр 2003 года
Чемпионы зимних Сурдлимпийских игр 2007 года
Чемпионы зимних Сурдлимпийских игр 2015 года
Серебряные призёры зимних Сурдлимпийских игр 2007 года
Бронзовые призёры зимних Сурдлимпийских игр 2003 года
Бронзовые призёры зимних Сурдлимпийских игр 2015 года
Лыжники на зимних Сурдлимпийских играх 1995 года
Лыжники на зимних Сурдлимпийских играх 1999 года
Лыжники на зимних Сурдлимпийских играх 2003 года
Лыжники на зимних Сурдлимпийских играх 2007 года
Лыжники на зимних Сурдлимпийских играх 2015 года
Чемпионы России по лыжным гонкам среди глухих
Глухие спортсмены России